Omagua peut faire référence à :
 Omagua, une langue tupi parlée au Pérou ;
 Omagua, un genre d’insectes hémiptères de la famille des Cicadellidae.